Ро́бот ( от ) — виртуальный или механический искусственный агент, обычно электромеханическая машина.
 Робот — автоматическое устройство, созданное по принципу живого организма, предназначенное для осуществления производственных и других операций.
 Боевой робот — робот предназначенный для использования в военных целях.
 Бытовой робот — робот, предназначенный для помощи человеку в повседневной жизни. Например, робот-пылесос.
 Персональный робот — универсальный персональный помощник, робот-слуга.
 Промышленный робот — средство автоматизации и механизации, заменяющее человека в технологическом процессе.
 Наноробот — роботы, размером сопоставимые с молекулой (менее 100 нм), обладающие функциями движения, обработки и передачи информации, исполнения программ, размножением.
 Робот, или бот (программа) — специальная программа для автоматизации рутинных задач, чаще всего используется в Интернете.

Фильмы и телевидение
 Робот (Доктор Кто) () — эпизод британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто» (1974).
 Роботы (мультфильм) () — американский мультфильм 2005 года.
 Робот (фильм) () — научно-фантастический фильм Шанмугама Шанкара (Индия, 2011).
 Мистер Робот () — психологический телесериал Сэма Эсмейла (2015—2019).
 Робот 2.0 — научно-фантастический боевик Ш. Шанкара, продолжение фильма 2011 года (Индия, 2018).

Музыка
 The Robots () — песня немецкой группы Kraftwerk (1978).
 Робот (Банановые острова) — песня Юрия Чернавского из альбома «Банановые острова» (1983).
 Робот (песня Аллы Пугачёвой) — самая первая песня Аллы Пугачёвой.
 Robot Face — альбом французской электро-свинг-группы Caravan Palace (2015).
  — танец, имитирующий движения робота.

Персоны
 Александру Робот (1916—1941) — псевдоним румынского писателя Алтера Ротмана.

Robot
 Robot Star — немецкая компания, производитель фотоаппаратов.
 Robot (фотоаппарат) — марка немецких фотоаппаратов 1930-х гг. с пружинным приводом перемотки плёнки.
 Robot Entertainment — американская компания, разработчик компьютерных игр.
 Robot Framework — фреймворк для разработки приёмочных автотестов (ATDD).

См. также 
 Робо — фантастическая драма Сарика Андреасяна (Россия, 2019).
 Бот (значения)
 Я, робот (значения)